Додо́нов — русская фамилия, имеет женскую форму Додонова; также топоним.

Известные носители

А 
 
 Додонов, Афанасий Алексеевич (1913—1995) — советский учёный, профессор, доктор экономических наук.

Б—П 
 Додонов, Борис Игнатьевич (1923—1985) — советский психолог, специалист в области психологии эмоций.
 Додонов, Валентин Яковлевич (1910—1972) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Додонов, Василий Васильевич (1844—после 1917) — действительный статский советник.
 Додонов, Виктор Алексеевич (1933—2021) — доктор химических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор ННГУ.
 Додонов, Евгений Андреевич (1905—1974) — советский художник.
 
 Додонов, Михаил Яковлевич (1897—1963) — советский военачальник, генерал-майор.
 Додонов, Павел Викторович (род. 1979) — российский гитарист, музыкант и композитор.
 Додонов, Юрий Ефимович — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (октябрь 1983 — февраль 1987).

Додонова, Анна Андреевна (1888—1967) — участница революционного движения, член РСДРП с 1911 года.
 Додонова, Ирина Петровна (род. 1939) — русская художница, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области искусства (1999).

Топоним 
 Додонова — деревня, Кудымкарский район, Пермский край, Россия

См. также